Озеро Долгое:

 Озеро Долгое — муниципальный округ Санкт-Петербурга.
 Озеро Долгое — исторический район Санкт-Петербурга.
 «Озеро Долгое» — проектируемая станция Петербургского метрополитена.
 «Озеро Долгое» — парк в Санкт-Петербурге.
 «Озеро Долгое» — озеро в микрорайоне Нижегородка Ленинского района г. Уфы.

См. также Долгое